L'AJ Auxerre joue lors de la saison 2015-2016, sa quatrième saison consécutive en deuxième division. Guy Cotret entame sa troisième saison à la présidence du club alors que Jean-Luc Vannuchi débute sa seconde saison complète au club. Cette saison voit le club s'engager dans trois compétitions que sont la Ligue 2, la coupe de France et la coupe de la Ligue.

Avant-saison 
La saison précédente s'achève pour l'AJ Auxerre par deux événements simultanés : la finale de la coupe de France, perdue face au Paris SG, d'une part, et le décès le jour-même de ce match de l'actionnaire majoritaire du club, Emmanuel Limido, d'autre part.

Le président auxerrois, Guy Cotret, annonce au mois de juin l'objectif fixé pour la saison à venir : .

Transferts 
Les dirigeants auxerrois entendent poursuivre sur la lancée de la fin de saison précédente, miser sur la stabilité pour être performant tôt dans la saison et viser la montée en Ligue 1, en repartant pour la nouvelle saison avec un effectif peu modifié, uniquement renforcé à certains postes clés.

Deux transferts sont négociés en avance et se concluent rapidement après l'ouverture, le , du marché des transferts : Zacharie Boucher, gardien de but, arrive en provenance du Toulouse FC, et Salimo Sylla, arrière gauche, quitte l'ESTAC pour venir à Auxerre. Ces deux arrivées correspondent aux départs de Donovan Léon et Karim Djellabi à ces deux postes, tous deux en fin de contrat, le second s'étant engagé avec le Clermont Foot.

Parallèlement à ces arrivées, les premiers départs sont officialisés : Julien Viale s'engage pour deux ans avec le Stade lavallois et Frédéric Sammaritano annonce son intention de ne pas renouveler son contrat avec l'AJ Auxerre malgré une proposition de la direction. Il s'engagera finalement avec le voisin du Dijon FCO.

Le , le club ajaïste annonce l'arrivée d'une troisième recrue, en attaque cette fois-ci : il s'agit de Gaëtan Courtet, qui évoluait au Stade brestois, prêté par le Stade de Reims, pendant la deuxième partie de la saison 2014-2015. Dans le même temps, l'attaquant malien Cheick Fantamady Diarra prolonge son contrat.

La semaine suivante est marquée par un coup de théâtre : alors qu'il avait donné son accord pour parapher un nouveau contrat avec l'AJA, Jamel Aït Ben Idir, milieu de terrain au club depuis deux ans, annonce son départ à destination du Wydad Athletic Club, club marocain basé à Casablanca. Dans le même temps, le milieu Ibrahima Seck s'engage avec la formation icaunaise pour une durée de deux années, dont une en option. Il évoluait auparavant avec l'US Créteil-Lusitanos et avait été recruté pour former une paire de milieux défensifs avec Aït Ben Idir.

Le , une cinquième recrue vient grossir les rangs de l'équipe auxerroise en la personne de Mouhamadou Diaw, qui jouait aux Chamois niortais depuis 2009 où il avait le rôle de capitaine.

Le , soit une semaine avant la reprise du championnat, le défenseur Jean-Charles Castelletto est annoncé partant de l'AJA, à destination du Club Bruges KV, vice-champion de Belgique sortant.

Après la reprise de la Ligue 2, l'AJA connaît de nouveaux remous dans son effectif. Dans la semaine précédant un déplacement à Tours, du 19 au , l'attaquant Amara Baby « disparaît », restant injoignable pour ses dirigeants jusqu'au matin du match. En début de semaine suivante, le lundi , le président Cotret reçoit le joueur et, deux jours plus tard, on apprend simultanément le départ du club d'Amara Baby et l'arrivée d'Adama Ba, jusqu'alors attaquant du SC Bastia.

Il n'y aura plus de rebondissements avant le dernier jour du mercato, le , qui voit un dernier départ et une dernière arrivée dans les rangs auxerrois : l'attaquant Livio Nabab part pour Waasland-Beveren, en Belgique, tandis que le défenseur Cédric Hountondji est prêté par le Stade rennais

Bilan des transferts 
Pendant le mercato d'été, l'AJ Auxerre enregistre onze départs pour sept arrivées. Malgré une intention annoncée de stabilité de l'effectif, un tiers environ est renouvelé lors de l'intersaison, avec notamment les départs imprévus des deux cadres Sammaritano et Aït Ben Idir, et l'AJA ne parvient pas à trouver la recrue qu'elle souhaitait avoir en attaque, .

Si les recrues du club viennent toutes de clubs français, de première ou deuxième division, quelques départs se font vers l'étranger, notamment la Belgique.

Effectif de la saison 2015-2016

Aménagement du stade 
Le stade de l'Abbé-Deschamps connaît quelques modifications durant l'intersaison.

Tout d'abord, le club décide de fermer la partie haute de chacune des deux tribunes situées derrière les buts pour le déroulement des matchs de l'AJ Auxerre, sauf en cas de grosse affluence, se conformant ainsi à une directive de la Ligue. L'objectif est de concentrer le public présent pour améliorer l'ambiance, mais aussi, plus officieusement, de permettre un meilleur rendu à la télévision.

Après en avoir fait l'essai lors de la saison précédente, notamment lors de la demi-finale de coupe de France contre Guingamp, deux écrans géants sont installés : l'un est placé dans l'angle entre les tribunes « tennis » et « Leclerc », et l'autre est installé en tribune haute « Vaux ». D'autre part, la construction de loges est envisagée en tribune « honneur ». Elle débutera au début du mois de septembre.

Matchs amicaux 
L'AJA joue six matchs amicaux dans le cadre de sa préparation d'avant-saison, au mois de .

Le premier adversaire est le FC Metz, relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison précédente. Le match a lieu à Vittel le samedi , à l'issue d'un stage d'une semaine à La Bresse. Il est remporté par les Lorrains sur le score de 3 buts à 2. Cheick Fantamady Diarra et Florian Ayé sont les buteurs côté auxerrois.

Quatre jours plus tard, les Auxerrois vont défier le Stade de Reims, qui évolue en Ligue 1. Le match se termine par un score nul et vierge, 0 à 0.

Le samedi , l'AJA affronte le Dijon FCO, pensionnaire de Ligue 2 comme le club icaunais, à Avallon. La rencontre se conclut par un match nul, 1-1, avec le premiet but de Gaëtan Courtet sous ses nouvelles couleurs.

Le mercredi suivant, l'US Orléans, tout juste relégué en championnat National, est l'adversaire de l'équipe auxerroise. Ce match, disputé à Malesherbes, se conclut sur une victoire ajaïste sur le score de 2 buts à 1, avec des réalisations de Cheick Fantamady Diarra et d'Ibrahima Seck.

Le cinquième match amical oppose l'AJA à un autre club de Ligue 2, l'US Créteil-Lusitanos. C'est le premier match au stade de l'Abbé-Deschamps, et il se solde sur une défaite 1-2 malgré l'ouverture du score de Diarra et de nombreuses occasions auxerroises.

Une semaine avant la première rencontre de championnat, le Red Star FC, nouvellement promu en L2, vient défier les Auxerrois à l'Abbé-Deschamps. Les franciliens ouvrent le score et mènent 2 à 0 à la mi-temps. L'AJA réduira le score par son défenseur Sohny Sefil sur corner, mais s'incline finalement 1-2.

Cette série de matchs amicaux d'avant-saison se termine donc sur un bilan d'une victoire, contre un club hiérarchiquement inférieur, deux matchs nuls, et trois défaites face à des équipes évoluant en Ligue 2 pour la saison à venir.

Déroulement de la saison

Championnat

Résultats par journée

Phase aller

Juillet-août 2015 
Le championnat débute pour les Auxerrois à domicile, le , contre le Stade brestois. Les Icaunais se déplacent ensuite à Valenciennes, une semaine plus tard. Ces deux premiers matchs de l'AJ Auxerre se terminent sans aucun but marqué ni aucun but encaissé, ce qui place l'équipe à la  après la deuxième journée. Six joueurs auxerrois sont avertis au total durant ces deux rencontres.

Pour la troisième journée, l'équipe de Laval se déplace dans l'Yonne. Le match oppose deux formations qui ont gagné leur match du premier tour de la coupe de la Ligue, trois jours plus tôt, sur le même score (1-0). Si les deux équipes atteignent la mi-temps sur un score de 0 à 0, la première mi-temps est marquée par les décisions arbitrales : après 24 minutes de jeu, le gardien auxerrois arrivé à l'intersaison, Zacharie Boucher, est exclu pour une faute sur le capitaine lavallois en dehors de sa surface de réparation. L'entraîneur ajaïste, Jean-Luc Vannuchi, est également exclu après avoir protesté contre cette décision. Dix minutes plus tard, c'est l'attaquant lavallois Romain Habran qui reçoit un carton rouge direct. La deuxième mi-temps commence mal pour l'AJA, puisque Laval inscrit deux buts en l'espace de cinq minutes. Les Auxerrois vont réussir à remonter ce retard par Diarra dans un premier temps, puis Baby à cinq minutes de la fin du match. Voulant continuer sur leur lancée, les Ajaïstes vont pourtant se faire surprendre et perdre cette rencontre sur le score de 2–3. L'AJA occupe alors la , à cinq points du podium.

En fin de match, Jean-Luc Vannuchi, en redescendant dans les vestiaires, frappe une porte et touche alors le quatrième arbitre dans le dos. L'incident est noté par l'arbitre dans son rapport, et la commission de discipline de la LFP le convoque dès le jeudi suivant, le , veille de la rencontre à Tours comptant pour la quatrième journée. La commission de discipline décide de suspendre l'entraîneur de l'AJA à titre conservatoire, en attendant l'instruction du dossier, en raison du délai légal nécessaire. Le gardien Zacharie Boucher écope, lui, d'un match de suspension ferme et un avec sursis.

En parallèle de cette affaire, la semaine de l'AJA est marquée par les absences à l'entraînement d'Amara Baby, qui reste injoignable deux jours sans donner d'explication à ses dirigeants.

La quatrième journée a lieu le vendredi  et voit l'AJA se déplacer à Tours. C'est Geoffrey Lembet qui garde les buts auxerrois. Il est surpris par un lob de 40 mètres de Bosetti en première période, et la mi-temps arrive sur le score de 1-0. Les Tourangeaux marquent encore deux buts dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps et mènent alors 3-0. Grégory Berthier réduit le score peu de temps après, et le match se conclut par une défaite auxerroise sur le score de 3 buts à 1. Gaëtan Courtet, attaquant arrivé à l'AJA à l'intersaison, est en outre exclu à quelques minutes de la fin du match pour un mauvais geste consécutif à une faute subie. Il écope d'une suspension de 4 matchs, dont un avec sursis, pour cette exclusion. Après cette nouvelle défaite, l'équipe auxerroise se retrouve  du classement général, en position de relégable.

Au cours de la semaine, un déplacement en Corse est programmé pour le deuxième tour de la coupe de la Ligue. Pour ce match, plusieurs cadres ne sont pas pris dans le groupe, au contraire de Livio Nabab qui y fait son retour. Les Auxerrois se qualifient aux tirs au but, au cours d'une séance où Boucher se distingue en stoppant ou détournant les trois tentatives adverses. Le lendemain, on apprend simultanément le départ d'Amara Baby et l'arrivée d'Adama Ba à l'AJA.

Pour la cinquième journée, le , l'AJ Auxerre reçoit le Nîmes Olympique, dernier match avant une trêve internationale de 2 semaines. Les Auxerrois obtiennent leur première victoire de la saison, sur le score d'un but à zéro. C'est Alexandre Vincent qui marque le but à la demi-heure de jeu, son premier de la saison en match officiel. Ce résultat permet aux Auxerrois de ne pas être relégables pendant la trêve, occupant la treizième place du classement général à la fin du mois d'août.

Détail des matchs

Septembre 2015 
La fin de la trêve internationale est marquée pour l'AJ Auxerre par le jugement de son entraîneur, Jean-Luc Vannuchi, devant la commission de discipline de la LFP : il est condamné à 10 mois de suspension, dont 5 mois avec sursis (). Il annonce alors son intention de faire appel de la décision. Cet appel n'aura finalement pas lieu, après que l'entraîneur auxerrois a appris les circonstances de la décision de la commission.

Le lendemain, l'AJA joue à Annecy, où elle affronte l'Évian Thonon Gaillard Football Club. Malgré de bonnes occasions en début de match, les Auxerrois concèdent l'ouverture du score en fin de première mi-temps. Les locaux marquent un deuxième but à la , et le milieu de terrain auxerrois Ibrahima Seck est exclu dans la foulée, pour deux cartons jaunes consécutifs. Les Auxerrois vont encore encaisser deux buts, et le match se terminera sur le score de 4 buts à 0. L'équipe est alors en  au classement.

Les rencontres des septième, huitième et neuvième journées ont lieu en l'espace d'une semaine. Au programme de l'AJ Auxerre, la réception du Clermont Foot 63, suivie de deux déplacements à Nancy puis à Ajaccio. Une semaine après la lourde défaite subie à Annecy, les Auxerrois reçoivent donc le Clermont Foot. Cédric Hountondji et Adama Ba connaissent leur première titularisation sous les couleurs auxerroises. Si le second est l'auteur d'une passe décisive sur le seul but de la rencontre, inscrit par Gaëtan Courtet, le premier s'illustre en étant exclu du terrain à un quart d'heure de la fin du match. Cela n'empêche donc pas les Auxerrois de s'imposer 1 à 0.

Quatre jours après ce succès, les Ajaïstes se rendent à Nancy. L'ASNL est alors deuxième du classement de la Ligue 2. Un but de Grégory Berthier sur une remise de la tête de Gaëtan Courtet, au milieu de la deuxième mi-temps, permet aux Auxerrois de remporter le match sur le score de 1 but à 0. Cette deuxième victoire de rang place l'AJA à la , à deux points de la quatrième place, occupée par leur adversaire du soir, et à cinq points du podium.

C'est donc pour essayer d'enchaîner trois victoires à la suite que les joueurs ajaïstes se rendent à Ajaccio pour affronter l'Athletic Club ajaccien, qui n'a pas encore obtenu de victoire dans la saison. Sur une pelouse en mauvais état, la rencontre commence mal pour l'AJA puisque l'attaquant corse Julien Toudic marque dès la  de jeu. Ce but sera le seul du match, pauvre en occasions côté icaunais, remporté 1 à 0 par les locaux, interrompant la dynamique positive de cette semaine auxerroise.

Détail des matchs

Octobre 2015 
Dernier match avant une nouvelle trêve internationale, l'AJA reçoit le Paris FC pour le compte de la dixième journée de championnat. À cette occasion, l'AJA obtient son premier succès de la saison par plus d'un but d'écart. Au cours d'un match qui ne verra qu'une seule frappe cadrée adverse, les Ajaïstes ouvrent le score peu après la demi-heure de jeu, sur une frappe de Gaëtan Courtet après un centre d'Alexandre Vincent. Juste après la mi-temps, Cheick Fantamady Diarra inscrit le second but de son équipe sur un service de Brahim Konaté. C'est la troisième victoire consécutive de l'AJA au stade de l'Abbé-Deschamps sans encaisser de but. Ce résultat positif permet aux Auxerrois de revenir à trois points seulement du podium.

Pendant la trêve internationale, les Auxerrois doivent disputer un match amical face au Gazélec Ajaccio, promu en Ligue 1. Le match ne peut finalement pas avoir lieu en raison d'un problème d'avion côté corse.

Le lundi , on apprend qu'un homme d'affaires albanais, Irfan Hysenbelliu, est intéressé pour le rachat d'AJA XXL, structure qui détient 60 % des parts de la SAOS AJA, à Corinne Limido, veuve d'Emmanuel Limido. Le chiffre de 9 millions d'euros est avancé. Le président du club, Guy Cotret, affirme que ce prix lui semble , mais indique qu'une procédure de due diligence a été entreprise par le potentiel repreneur.

Le championnat reprend pour l'AJ Auxerre le vendredi , avec un déplacement au stade René-Gaillard pour y affronter les Chamois niortais. Le match commence bien pour les Icaunais puisque dès la , Sébastien Puygrenier marque un but sur corner, permettant à son équipe de mener. Les Niortais reviennent toutefois rapidement dans la partie en égalisant à la  par Ande Dona Ndoh. Adama Ba à la , puis Gaëtan Courtet à la , marquent à nouveau côté auxerrois, et les joueurs de Jean-Luc Vannuchi rentrent aux vestiaires avec une avance de deux buts, en ayant toutefois concédé quelques occasions dangereuses notamment dans les dernières minutes de la première période. Les Niortais réalisent une entame de seconde période à l'image de la fin de la première, et parviennent à réduire le score par Dona Ndoh à nouveau. Malgré de bonnes intentions et une nouvelle occasion à une vingtaine de minutes de la fin, les locaux ne marqueront plus dans cette partie, et c'est l'AJA qui repart des Deux-Sèvres avec les trois points de la victoire. Elle se replace ainsi en haut du classement, à trois points de Nancy et Metz, qui se partagent les deuxième et troisième places.

La semaine suivante annonce un enchaînement de trois rencontres pour le club icaunais. Auxerre reçoit d'abord le Red Star, pour la troisième fois depuis le début de la saison, après une défaite en match amical d'avant-saison et une victoire en coupe de la Ligue. Face à une pâle équipe auxerroise, les Franciliens s'imposent 1 à 0 grâce à un but inscrit en fin de première mi-temps. Les Auxerrois essaieront de revenir, avec notamment plusieurs occasions dans les dernières minutes et une tête sur la barre transversale de Cédric Hountondji, mais cela ne suffira pas. Après cette défaite, l'AJA se déplace en semaine à Toulouse en coupe de la Ligue. Elle est éliminée en seizièmes de finale par le TFC aux tirs au but, après avoir mené par trois fois dans la rencontre. Le défenseur Thomas Fontaine se blesse au genou lors de ce match, le rendant indisponible pour une période estimée à six mois. La semaine s'achève avec un court déplacement à Gueugnon pour affronter le promu Bourg-en-Bresse Péronnas, qui occupe alors la quatrième place du classement avec la meilleure attaque mais la moins bonne défense, et vient de se qualifier en coupe de la Ligue, après prolongations, face au FC Nantes. Pour la deuxième fois d'affilée, Samed Kilic et Ibrahima Seck sont alignés d'entrée au milieu de terrain par Jean-Luc Vannuchi. Le défenseur latéral Ruben Aguilar effectue également son retour dans l'équipe icaunaise après une période de blessure. Menés au score au quart d'heure de jeu, les Auxerrois égalisent en début de deuxième période. Le match se conclut sur le score de 1 but partout, malgré des occasions de part et d'autre.

Détail des matchs

Novembre 2015 
Une semaine après ce point obtenu à l'extérieur contre une équipe bien classée, l'AJA veut enchaîner à domicile face au RC Lens, après le faux pas contre le Red Star. La veille de la rencontre, on apprend la signature par Brahim Konaté de son premier contrat professionnel. Le jeune joueur de l'AJA, apparu jusque-là avec le numéro 35, se voit attribuer le numéro 6, laissé vacant par Jamel Aït Ben Idir. Dans la foulée, il apprend sa première sélection en équipe de France des moins de 20 ans, avec son coéquipier Samed Kilic. Et il conclut sa semaine en ouvrant le score contre Lens en début de première mi-temps, après une première mi-temps sans but. Les Auxerrois, globalement dominés, se font reprendre dix minutes plus tard, sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation de Mathias Autret. On semble alors se diriger vers un match nul lorsque Seck tente de remonter le terrain avec le ballon. Il subit une charge d'un joueur lensois et tombe, se pensant victime d'une faute. Le ballon arrive alors dans les pieds du défenseur lensois Kenny Lala, qui dégage sans contrôle en direction du but adverse. Les joueurs des deux équipes s'arrêtent, alors que l'arbitre de la rencontre, Olivier Thual, n'a pas sifflé, et le gardien auxerrois Zacharie Boucher, un peu avancé, regarde le ballon rentrer dans son but : le deuxième but lensois est validé malgré des protestations auxerroises, et les visiteurs remportent la partie.

Au cours de la semaine suivante, on apprend que la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football, qui fait partie de la FFF, a décidé de mettre à l'amende l'AJA en raison de l'absence d'entraîneur diplômé sur son banc de touche, conséquence de la suspension de Jean-Luc Vannuchi. Le club annonce qu'il a fait appel de cette décision, qui pourrait lui valoir  d'amende au total.

Le week-end suivant est celui des débuts de l'AJA en coupe de France, pendant la trève internationale. C'est une désillusion pour l'AJA, qui est éliminée d'entrée par le Limoges FC, club de CFA 2 (cinquième division) sans avoir été convaincante.

Une semaine après cette défaite, les Auxerrois se déplacent sur le terrain du leader, le FC Metz. Un hommage aux victimes des attentats de Paris et Saint-Denis est rendu avant le coup d'envoi de la rencontre, quand le stade entier chante La Marseillaise avant de faire une minute de silence. Jean-Luc Vannuchi, toujours en tribune, décide d'aligner trois défenseurs centraux, dans une formation en 3-5-2. Cela permet aux Icaunais de résister aux quelques attaques adverses, et même d'ouvrir le score en contre, quand Diarra profite d'un dégagement du gardien adverse sur l'un de ses coéquipiers, Nuno Reis, pour marquer dans le but vide. En deuxième mi-temps, Auxerrois et Messins auront des occasions, avec notamment une frappe sur le poteau de Konaté, mais le score n'évoluera plus, et l'AJA gagne à nouveau en Lorraine, après son succès à Nancy deux mois plus tôt.

Les Auxerrois veulent enchaîner la semaine suivante en recevant l'équipe de Créteil. Il s'agit du premier match à l'Abbé-Deschamps depuis les événements survenus au Stade de France, et la sécurité est renforcée autour du stade ainsi que dans son enceinte. Côté sport, les AjAïstes se présentent à nouveau en 3-5-2. Le match démarre bien pour eux, puisqu'ils ouvrent le score au quart d'heure de jeu par Gaëtan Courtet, bien servi par Konaté. Les Cristolliens égalisent un quart d'heure plus tard, dans une première mi-temps où l'AJA est loin de dominer. À l'heure de jeu, Jean-Luc Vannuchi effectue un changement tactique à visée offensive, en passant à quatre défenseurs. Ces intentions se traduisent dans le jeu et se concrétisent par le deuxième but icaunais marqué par le défenseur Sohny Sefil, à la suite d'un corner renvoyé dans un premier temps par la défense adverse qui aboutit à un centre adressé par Diarra. Les Auxerrois finiront le match par un troisième but inscrit par Adama Ba, d'une frappe des vingt mètres sur la transversale sur un décalage de Konaté, but qui sera validé après un instant de flottement dans le stade. Il s'agit des deux premières passes décisives de Konaté cette saison. Cette victoire permet à l'AJA de prendre de l'avance sur le premier relégable et de regarder vers le haut du classement avant le déplacement chez le concurrent régional et leader du championnat, Dijon, quatre jours plus tard.

Détail des matchs

Décembre 2015 
Le premier des deux derbies bourguignons de la saison, entre le DFCO et l'AJA, a lieu le  décembre au stade Gaston-Gérard. Les supporteurs auxerrois ont l'interdiction, par arrêté préfectoral, d'effectuer le déplacement : les forces de l'ordre, mobilisées à cause de l'état d'urgence et de la tenue de la COP 21, sont en effectif trop peu nombreux. Dans un match assez fermé, où la première mi-temps est plutôt à l'avantage des locaux et la seconde mi-temps assez partagée, aucune des deux équipes ne parvient à marquer, si ce n'est un but de Diarra en seconde période qui est refusé pour une position de hors-jeu. La rencontre se termine ainsi sur le score de 0 à 0. C'est le premier match nul concédé par les Dijonnais à domicile, après y avoir gagné 7 rencontres et en avoir perdu une. Dans le même temps, les autres leaders ne gagnent pas, et les Auxerrois se trouvent à cinq points de la troisième place, en .

Le week-end suivant étant consacré à la coupe de France, l'AJA dispose d'une semaine et demie sans match avant de recevoir Sochaux, le . Dans le même temps, les Francs-Comtois affrontent à domicile Nancy, co-leader du championnat, à deux reprises. Après un match nul en championnat, les Sochaliens se qualifient après prolongations en coupe de France. C'est donc une équipe mal classée (), mais dans une dynamique plutôt positive, que les Auxerrois retrouvent pour leur avant-dernier match officiel de l'année civile. L'entraîneur icaunais décide de reconduire l'équipe alignée à Dijon, à l'exception de Diarra, remplacé par Ba en attaque. Les deux formations se créent des occasions en début de match, mais ce sont les visiteurs qui ouvrent le score au quart d'heure de jeu. Les Sochaliens dominent globalement la première mi-temps, mais ne parviennent pas à aggraver le score. Comme souvent, les Ajaïstes reviennent après la mi-temps avec de meilleures intentions. Dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Sochaux perd deux défenseurs, Gibaud et Teikeu, et se désorganise un peu. L'AJA en profite et égalise à l'heure de jeu par Alexandre Vincent, après un une-deux avec Mouhamadou Diaw, avant de prendre l'avantage par Ibrahima Seck, sur un coup franc tiré par Gaëtan Courtet. Cet avantage sera définitif, et c'est une nouvelle victoire pour l'AJ Auxerre. Les Icaunais se replacent à deux points du podium, tandis que leur adversaire du soir repasse en position de relégable.

L'AJ Auxerre termine les matchs aller au Havre, un adversaire juste devant elle au classement à égalité de points. Le match démarre de façon favorable, puisque le gardien de buts havrais Fabien Farnolle est exclu au quart d'heure de jeu. Les Auxerrois ne parviennent pas à profiter de cette supériorité numérique, malgré une tête de Seck sauvée sur la ligne à la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, Konaté a une nouvelle occasion, arrêtée par le gardien remplaçant havrais. Les Havrais se procurent aussi des occasions, et ils finissent par ouvrir le score sur pénalty : après une perte de balle de Puygrenier aux vingt-cinq mètres, Gimbert se présente face à Zacharie Boucher. Le gardien auxerrois stoppe la frappe, mais Puygrenier revient et commet, selon l'arbitre, une faute sur l'attaquant adverse. Quelques minutes plus tard, Diarra est exclu à son tour. C'est à 10 contre 10 que se terminer le match, sur le score d'un but à zéro. Les Auxerrois voient les Havrais prendre trois points d'avance au classement.

À la suite des derniers matchs le lendemain, l'AJ Auxerre termine la phase aller à la huitième place du classement avec 28 points, à onze points du leader Nancy, et avec autant d'avance sur la zone de relégation. Le podium est toutefois assez proche, puisque le troisième, Clermont, a trois points de plus que les Auxerrois.

Détail des matchs

Transferts de mi-saison 
Du  au  a lieu le « mercato d'hiver », période de transferts à la mi-saison.

Durant ce mois, l'AJ Auxerre sera moins active qu'à l'intersaison précédente, puisqu'elle n'enregistre que trois mouvements, deux départs et trois arrivées.

Le premier transfert, annoncé le , est le départ de Pierre Bouby à destination de l'US Orléans, club de national, sous forme d'un prêt couvrant le reste de la saison.

En milieu de semaine suivante, l'attaquant lillois Serhou Guirassy arrive au club, lui aussi prêté pour six mois.

Une semaine plus tard, le malien Cheick Fantamady Diarra est libéré de son contrat, qui expirait en fin de saison, et s'engage au Paris FC, alors dernier du championnat de Ligue 2.

Les dirigeants de l'AJA tenteront, lors du dernier jour, de faire revenir Rémi Mulumba au club, mais aucun accord ne sera finalement trouvé avec les dirigeants du FC Lorient, club avec lequel est engagé le milieu de terrain.

Phase retour

Janvier 2016 
Les Auxerrois n'étant plus engagés en coupe de France, aucun match officiel n'est programmé pour le premier week-end de janvier. Pour préparer la reprise, ils affrontent l'US Orléans, club de National, en match amical. Cette rencontre est remportée 1-0, sur un but d'Alexandre Vincent. Une semaine plus tard, le , c'est l'équipe de Valenciennes, premier non-relégable, qui se déplace au stade de l'Abbé-Deschamps pour le début de la phase retour du championnat. Les Nordistes, eux, restent sur une élimination en trente-deuxièmes de finale de la coupe de France, contre l'équipe de Sarreguemines (CFA2) que l'AJA avait battue dans cette même compétition la saison précédente. Leur entraîneur lors des matchs aller, David Le Frapper, a été démis de ses fonctions en fin d'année 2015, et les Valenciennois, dirigés par l'adjoint Nicolas Rabuel, arrivent à Auxerre sans avoir d'entraîneur sur la feuille de match. Dans un match globalement dominé par les locaux, ce sont pourtant les visiteurs qui ouvrent le score peu avant l'heure de jeu sur une mésentente de la défense adverse. Les Icaunais ne cessent de pousser jusqu'à la fin de la rencontre et est finalement récompensée par un but de Diaw à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, après un gros travail de Romain Montiel, qui fait sa première apparition en Ligue 2. La rencontre se termine sur un score de parité, un but partout. Le podium s'éloigne pour les Auxerrois, qui pointent à la neuvième place, à cinq points du troisième.

Après ce résultat quelque peu décevant, les Ajaïstes vont à Laval, douzième à quatre points d'eux, dans l'idée d'obtenir un bon résultat. Dans la foulée de la rencontre précédente, l'AJA prend le jeu à son compte dès le début de match et livre une bonne première mi-temps, conclue sur le score de 0-1 grâce à un but de Courtet. Pourtant, l'équipe s'écroule en deuxième mi-temps, encaissant quatre buts coup sur coup, dont le premier par Julien Viale, ancien Auxerrois. Le match se termine sur le score de quatre buts à un en faveur des Mayennais, laissant sans explication les joueurs et membres du staff icaunais et même jusqu'à la direction du club. S'ils restent neuvièmes, le podium de la Ligue 2 s'éloigne encore pour les Auxerrois qui pointent alors à six points du troisième.

Dans la semaine, Serhou Guirassy fait son arrivée dans le groupe auxerrois, deux jours avant la réception de Tours, dixième à un point de l'AJA. Autre retour important, celui de l'entraîneur Jean-Luc Vannuchi sur le banc après sa suspension de cinq mois, qui avait débuté au match aller. Les joueurs icaunais entament à nouveau le match de bonne façon, marquant après dix minutes de jeu par Gaëtan Courtet, servi par Alexandre Vincent. La mi-temps arrive sans beaucoup d'occasions de part et d'autre. À la reprise, les locaux ont deux grosses occasions de doubler le score, mais n'y parviennent pas. Au contraire, à dix minutes de la fin de la rencontre, les Tourangeaux égalisent. Pourtant, à la différence de ce qu'il s'est passé la semaine précédente, les Auxerrois trouvent les ressources pour l'emporter, grâce à un but marqué par la recrue Guirassy, entré en jeu une vingtaine de minutes plus tôt. Courtet aurait même pu inscrire un doublé dans la foulée, mais son but est refusé pour une faute de Guirassy dans l'action. L'AJA l'emporte quand même 2-1 et récupère la huitième place, à cinq points de la troisième.

Dans le courant de la semaine, l'AJ Auxerre se sépare de son attaquant Diarra. Le vendredi est l'occasion d'un déplacement à Nîmes, dix-neuvième du classement, mais qui a remporté ses trois matchs en 2016, notamment face à Clermont, troisième, et à Nancy, premier. Les Gardois tiennent leur statut de meilleure équipe de 2016 en ouvrant le score au quart d'heure de jeu, malgré la défense à cinq encore alignée à l'extérieur par l'AJA. Les Ajaïstes encaissent le coup et se ressaisissent pour la fin de la première mi-temps, sans pour autant inscrire de but. Au retour des vestiaires, ce sont les Nîmois qui marquent un deuxième but, après une sortie ratée du gardien Zacharie Boucher. Les Icaunais vont parvenir à inscrire un but, marqué contre son camp par un défenseur adverse sur un centre d'Adama Ba, mais ne pourront pas égaliser et s'inclinent 2-1, laissant le podium s'éloigner à sept points.

Détail des matchs

Février 2016 
Les joueurs de Jean-Luc Vannuchi n'ont pas le temps de douter, puisqu'ils reçoivent quatre jours plus tard l'Évian Thonon Gaillard FC, qui leur a fait connaître leur plus lourde défaite de la saison à l'aller. Le match commence bien pour l'AJA qui marque rapidement le premier but de la rencontre par Courtet dès la neuvième minute de jeu. Convaincante dans le jeu, l'équipe icaunaise marque un deuxième but par Seck sur corner, dix minutes plus tard. Malgré une nouvelle occasion pour chaque équipe, la mi-temps arrive sur le score de deux buts à zéro pour l'AJA. Il faut attendre une demi-heure supplémentaire pour voir le troisième but auxerrois, marqué par Guirassy. Fabien Centonze réduit le score à quelques minutes de la fin du match sur un marquage déficient de la défense et les locaux l'emportent finalement 3-1. Cette victoire ne permet pas à l'AJA de se rapprocher du podium, mais la met dans de bonnes conditions avant un déplacement, trois jours après, à Clermont, sixième du classement.

Les Auvergnats sont solides à domicile, où ils n'ont perdu qu'une seule fois et restent sur une série de cinq victoires. Bien décidé à ramener une victoire, Jean-Luc Vannuchi décide de laisser de côté l'organisation à cinq défenseurs qu'il utilisait depuis quelques matchs à l'extérieur et lui préfère une formation en 4-4-2 en alignant, pour la première fois de la saison, la même équipe qu'au match précédent. La première mi-temps est équilibrée, les Clermontois se créant tout de même plusieurs occasions franches, toutes stoppées par Boucher. Au bout de vingt minutes en deuxième mi-temps, c'est Adama Ba qui débloque le score d'une frappe des vingt mètres en pleine lucarne. Les joueurs du Clermont Foot réagissent rapidement puisqu'ils égalisent moins de dix minutes plus tard. Malgré cela, comme contre Tours quelques semaines plus tôt, ce sont les Ajaïstes qui réussissent à reprendre un avantage définitif grâce à un but de Grégory Berthier, opportuniste au deuxième poteau sur un corner à cinq minutes du terme de la rencontre. Cette victoire replace l'AJA à égalité de points avec son adversaire du jour et à cinq points de la troisième place occupée par le FC Metz.

Plusieurs faits marquants se déroulent autour de ce match. D'abord, l'absence de Mouhamadou Diaw du groupe auxerrois à Clermont pose question, d'autant que le milieu sénégalais est absent de l'entraînement du lundi matin. D'autre part, cette rencontre marque le retour de Vincent Gragnic sous les couleurs ajaïstes après une longue période d'absence, en raison d'une blessure au tendon d'Achille, mais aussi de Brahim Konaté, écarté des terrains par une douleur au dos.

Une semaine plus tard, c'est Nancy, deuxième du classement, que reçoit l'AJ Auxerre. Avec l'objectif d'obtenir une troisième victoire consécutive, l'équipe alignée reste la même, à l'exception d'Ibrahima Seck, suspendu, remplacé par Brahim Konaté, ce qui permet à Samed Kilic d'apparaître sur la feuille de match. Malgré les bonnes intentions affichées, le début de match est catastrophique : les Lorrains mènent 2-0 après seulement dix minutes de jeu. À la moitié de la première période, le capitaine nancéien Clément Lenglet est exclu par l'arbitre à la suite d'une faute dans la surface de réparation sur Guirassy. L'attaquant auxerrois décide de frapper lui-même le pénalty qui en résulte, mais sa frappe arrive sur le poteau droit du gardien de but adverse. Les deux équipes atteignent la mi-temps sur ce score de 0-2. À la reprise, les Auxerrois rattrapent leur retard dans les dix premières minutes, d'abord sur un long coup franc de Courtet que personne ne touche et qui finit dans le but, puis sur un but de Guirassy, son troisième en moins d'un mois de présence à l'AJA. Les Nancéiens réagissent à ce retour et ne sont pas loin de reprendre l'avantage dans les minutes qui suivent, deux occasions franches étant notamment sauvées sur leur ligne par les défenseurs Ruben Aguilar et Cédric Hountondji. En fin de match, les Ajaïstes auront encore quelques occasions de l'emporter, mais le match se solde sur un score de parité, deux buts partout. À l'issue de cette , l'AJA est en septième position et revient à quatre points du podium.

Jean-Luc Vannuchi fixe alors un objectif pour la fin de la saison : gagner huit des douze matchs restants. Cela commence par la réception de l'AC Ajaccio, qui occupe la onzième place de L2. Pour l'occasion, Salimo Sylla, le défenseur latéral gauche de l'AJA, qui était sorti à la mi-temps du match précédent, sort du groupe ajaïste. Il est remplacé par Ruben Aguilar, qui occupait jusque-là le côté droit de la défense, lui-même remplacé par Grégoire Lefebvre, l'habituel milieu de terrain, qui avait déjà occupé ce poste pendant la blessure d'Aguilar en début de saison. La première mi-temps permet aux deux gardiens, Zacharie Boucher et Riffi Mandanda, de se mettre en valeur, réalisant plusieurs arrêts sur des frappes adverses. L'occasion la plus dangereuse vient cinq minutes avant la mi-temps, quand une frappe d'Aguilar termine sa course sur la transversale du but corse. En deuxième mi-temps, les attaquants des deux équipes n'ont toujours pas plus de réussite, et la rencontre se termine sur un match nul, 0-0. Conjugué aux succès de plusieurs de ses concurrents, ce résultat place l'AJA en huitième position à six points du troisième, le Red Star.

Le match suivant conduit les Auxerrois sur un terrain connu du président Guy Cotret, celui du Paris FC, dernier du championnat avec une seule victoire. Ils retrouvent également Cheick Fantamady Diarra, désormais attaquant du club parisien et titularisé par son entraîneur Jean-Luc Vasseur pour cette rencontre. Jean-Luc Vannuchi, quant à lui, reconduit les titulaires du week-end précédent. Les Auxerrois commencent idéalement la rencontre : en dix minutes, Courtet marque un but refusé pour hors-jeu, puis Guirassy ouvre le score d'une tête sur un centre de Vincent. Il récidivera juste avant la mi-temps, mais son but sera lui aussi refusé pour hors-jeu. Les Parisiens se procurent également des occasions, mais la mi-temps est sifflée sur cet avantage d'un but pour les Icaunais. Au retour des vestiaires, Zacharie Boucher est encore sollicité, et finit par céder sur un but de Diarra. Une dizaine de minutes plus tard, Courtet frappe sur la transversale puis, dans la foulée, marque et redonne l'avantage à son équipe. C'est alors qu'Ibrahima Seck reçoit un second carton jaune, et écope donc de son deuxième carton rouge de la saison, laissant ses coéquipiers à dix pour les vingt dernières minutes. À dix minutes du terme de la rencontre, les Parisiens égalisent par Camara, sur une passe décisive de Diarra. Malgré une grosse occasion de Vincent en fin de match, plus rien ne sera marqué, et les Auxerrois concèdent un troisième match nul consécutif. Le podium s'éloigne un peu plus, puisque le Red Star gagne le lendemain son match contre Nîmes et a ainsi huit points d'avance sur l'AJA.

Détail des matchs

Mars 2016 
Le mois de mars démarre avec la réception de Niort au stade de l'Abbé-Deschamps, le . Les Niortais, en difficulté, ont licencié l'entraîneur Régis Brouard le lundi précédent. C'est donc la deuxième fois de la saison qu'aucun entraîneur ne figure sur la feuille de match chez les adversaires des Auxerrois. L'intérim est assuré par Jean-Philippe Faure et Carl Tourenne, qui s'occupent respectivement de la réserve et de l'équipe des moins de 19 ans du club. Côté auxerrois, quelques changements sont effectués. En défense, les centraux Cédric Hountondji et Sébastien Puygrenier permutent, tandis que Salimo Sylla retrouve sa place sur la flanc gauche et Aguilar à droite. Lefebvre revient donc au milieu de terrain, et il est associé à Samed Kilic, à la place de Brahim Konaté et d'Ibrahima Seck, le second étant suspendu. Enfin, Alexandre Vincent est forfait en raison de maux de ventre, et c'est Vincent Gragnic, entré en jeu lors des 4 derniers matchs, qui est titularisé, pour la première fois depuis presque un an. Il ne jouera finalement qu'une mi-temps, sortant blessé à la moitié du match. Ce temps de jeu lui suffit toutefois pour délivrer une passe décisive pour Gaëtan Courtet, qui marque à la demi-heure de jeu, et répond ainsi à l'ouverture du score niortaise cinq minutes plus tôt. Ce seront les deux seuls buts de la partie, puisque ni les Deux-Sévriens, malgré un but refusé pour hors-jeu juste avant la mi-temps, ni les Auxerrois, malgré un coup franc de Courtet sur le poteau, ne parviendront plus à marquer. C'est donc un quatrième match nul consécutif qui est obtenu par les Icaunais. Ils perdent finalement Vincent Gragnic pour au moins un mois.

Toujours à la huitième place, l'AJ Auxerre réduit d'un point le retard sur le podium, puisque le Red Star, troisième, perd sa rencontre le lendemain. C'est justement cette équipe francilienne que doit affronter l'équipe auxerroise pour la journée suivante. Pour la première fois de la saison, les Icaunais jouent leur match le lundi soir et connaissent donc les résultats de toutes les autres équipes avant de jouer : seul le FC Metz gagne parmi les équipes de tête. Ainsi, en cas de défaite auxerroise, le Red Star prendra quatre points d'avance sur son premier poursuivant et dix points d'avance sur l'AJA, rendant une montée de l'AJA très peu probable ; en revanche, en cas de victoire, les Auxerrois reviendront à quatre points de leur adversaire du soir, et donc de la troisième place synonyme de montée en L1 en fin de saison. Cette situation amène l'entraîneur Jean-Luc Vannuchi à parler de « match à élimination directe ». Le match a lieu à Beauvais, comme pour chaque match à domicile du Red Star, le stade Bauer n'étant pas aux normes pour la Ligue 2. Les Ajaïstes se montrent entreprenants dès le début de la rencontre, qui se joue d'abord, comme les trois précédentes confrontations entre les deux équipes depuis le début de saison (en match amical d'avant saison, en coupe de la Ligue et en L2), sur coup de pied arrêté : Gaëtan Courtet trouve la tête de Seyrou Guirassy, qui ouvre le score un peu après le premier quart d'heure de jeu. La confrontation est animée, avec plusieurs tentatives des deux côtés, mais une maîtrise globale auxerroise. Le deuxième but auxerrois est marqué un peu moins de dix minutes après le début de la deuxième mi-temps quand, sur une récupération haute de Lefebvre, Guirassy fait une passe dans le dos d'un défenseur à Vincent, qui marque du pied gauche. Malgré une occasion de part et d'autre, le score n'évolue plus : l'AJA, bien que toujours huitième, revient à quatre points de la troisième place après un septième match sans défaite.

C'est quatre jours plus tard que les Auxerrois doivent confirmer leur bonne performance à l'extérieur en recevant l'équipe de Bourg-en-Bresse, douzième de L2 mais aussi avant-dernière équipe du classement à l'extérieur, qui reste sur une victoire à domicile contre Nancy, deuxième. L'entraîneur de l'AJA procède au coup d'envoi du match à un changement tactique pour s'adapter à celle de son adversaire, passant à un 4-4-2 « en losange », mais il revient, après une vingtaine de minutes, au 4-4-2 « à plat » adopté depuis plusieurs matchs, devant l'inefficacité de ce changement. Aucun but n'est inscrit en première mi-temps, malgré un coup franc placé juste sous la barre transversale par le milieu burgien Jason Berthomier et détourné par Zacharie Boucher. L'AJ Auxerre décide, en deuxième mi-temps, de jouer plus haut, ce qui lui permet d'augmenter sa possession de balle, mais il faut attendre une demi-heure pour voir une grosse occasion auxerroise, quand Guirassy frappe sur la barre transversale. Incapable de marquer, l'AJA va encaisser deux buts coup sur coup, d'abord sur un pénalty après une faute de Sylla, puis sur une frappe de Boussaha consécutive à un corner. Guirassy marquera un but à la fin du temps réglementaire, mais l'AJA concède tout de même sa dixième défaite de la saison. Alors qu'arrive une trêve internationale, le podium s'éloigne à sept points après la victoire du Red Star à Clermont quelques jours plus tard. Pour tenter d'expliquer ce contraste entre les deux prestations de l'AJA à quatre jours d'intervalle, Jean-Luc Vannuchi évoque la jeunesse de son effectif et la fatigue du match précédent.

Détail des matchs

Avril 2016 
Après la trêve internationale, la L2 réserve à l'AJ Auxerre un mois d'avril chargé. En effet, cinq matchs sont au programme, face à trois équipes du haut de tableau, dont le leader Dijon, ainsi que deux équipes qui sont relégables au début du mois.

Le  avril, les Ajaïstes se rendent au stade Bollaert-Delelis de Lens. Les deux équipes sont proches au classement, puisque les Lensois sont une place devant l'AJA, avec un point d'avance. C'est donc une opportunité pour les Auxerrois de gagner une place au classement. Pour cette rencontre, deux titulaires auxerrois sont suspendus : Gaëtan Courtet, meilleur buteur et meilleur passeur du club, et Ruben Aguilar, défenseur latéral droit. Jean-Luc Vannuchi doit donc se passer de deux joueurs titulaires lors de tous les matchs de la phase retour. Pour autant, l'AJA commence bien son match, avec deux occasions en début de match non concrétisées par Guirassy. C'est le RC Lens qui ouvre le score, une dizaine de minutes avant la mi-temps. Le match bascule juste avant la mi-temps, quand l'arbitre accorde un pénalty à Lens et donne un carton rouge à l'Auxerrois Samed Kilic. Si le gardien Zacharie Boucher arrête le pénalty, les Icaunais doivent jouer toute la seconde mi-temps à dix. L'AJA résistera pendant la première demi-heure, mais encaissera deux buts pour finalement perdre le match sur le score de 3-0. Alors qu'il ne reste plus que six matchs à jouer, les Auxerrois ont désormais neuf points de retard sur le troisième et perdent vraisemblablement toute chance de monter en L1.

Dans la semaine qui suit, le nom de Corinne Limido, veuve d'Emmanuel Limido et propriétaire de l'AJA via la société LFC Invest, est cité dans l'affaire des Panama Papers.

Après cette lourde défaite, le FC Metz, alors quatrième à un point du podium, arrive au stade de l'Abbé-Deschamps. Si la rencontre ne présente a priori pas d'enjeu pour les Auxerrois, ils comptent malgré tout se donner les moyens de rester le plus haut possible. La rencontre face à Metz confirme ces intentions. Si les Lorrains font plusieurs tentatives en début de match sur coup de pied arrêté, ce sont les Auxerrois qui marquent les premiers. Sehrou Guirassy entre dans la surface, est crocheté et obtient un pénalty, transformé par Courtet, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Quelques minutes plus tôt, Ruben Aguilar, blessé à l'épaule, était remplacé par Sohny Sefil. Une dizaine de minutes après la reprise, ce même Sefil marque un but à la suite d'un coup franc. Vingt minutes plus tard, Puygrenier inscrit un but sur corner pour donner un avantage de trois buts aux Icaunais. Dans les arrêts de jeu, les Messins obtiennent un pénalty. Il est tiré par N'Gbakoto, mais arrêté par Boucher, qui arrête là son deuxième pénalty en deux matchs. Dans l'autre surface de réparation, juste avant le coup de sifflet final, l'AJA obtient un nouveau pénalty par Guirassy, et Courtet s'offre ainsi un doublé : l'AJA gagne finalement 4-0, pour sa plus large victoire de la saison. Elle conforte sa huitième place, à sept points de la troisième place.

Le lundi suivant, on apprend la désignation, à compter de la fin de la saison, de Christophe Point à la tête du centre de formation, en remplacement de Jean-Marc Nobilo qui n'a pas souhaité honorer sa dernière année de contrat en raison de divergences de point de vue avec sa direction. Le président Cotret entend en effet réduire le budget de l'AJA de 2 millions d'euros pour la saison suivante, dont un million de réduction concernerait le budget alloué à la formation.

Détail des matchs

Mai 2016 
L'AJ Auxerre dispute les deux derniers matchs de la saison en mai.

Détail des matchs

Coupe de France 
Le club ajaïste débute en coupe de France dès le , comme tous les clubs de Ligue 2. Le tirage au sort lui désigne pour adversaire le Limoges FC, club de CFA 2. Le match a lieu à Limoges, le , malgré les attentats ayant eu lieu la veille en Île-de-France. Les Auxerrois se font surprendre dès le premier quart d'heure : sur une erreur de Sohny Sefil, l'attaquant limougeaud Sylvère Paillot trompe le gardien icaunais Geoffrey Lembet et ouvre le score pour son équipe. Malgré une possession de balle largement à l'avantage des visiteurs, le score reste de 1 à 0 à la mi-temps, et va même passer à 2-0 à la fin du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps : sur une passe du premier buteur, Paillot, qui déborde Sefil, l'attaquant Cédric Orengo, seul dans la surface, double le score pour son équipe. Les Auxerrois tenteront à nouveau, se procurant des coups de pied arrêtés, mais ils ne réussissent à marquer qu'au bout du temps additionnel, quand Sébastien Puygrenier reprend de la tête un coup franc tiré par François-Xavier Fumu Tamuzo. C'est finalement le Limoges FC qui se qualifie pour le , et l'AJ Auxerre, finaliste de la précédente édition, voit son aventure en coupe de France se terminer dès le premier match.

Feuille de match

Coupe de la Ligue 
L'AJ Auxerre entre dans la compétition dès le premier tour, où elle affronte le Red Star. Le match a lieu le mardi . Grâce à un but de Gaëtan Courtet, marqué sur un corner joué par Pierre Bouby, l'équipe auxerroise s'impose 1-0 et se qualifie pour le deuxième tour. Il s'agit du premier but inscrit par les Auxerrois en match officiel pour la saison en cours, qui avait commencé par deux matchs nuls 0-0.

Pour le deuxième tour, l'AJ Auxerre se déplace en Corse pour y affronter le CA Bastia, tombeur du Havre, alors leader de L2, au premier tour (1-2). Dans un contexte compliqué, l'équipe auxerroise parvient à se qualifier. Le score est rapidement ouvert par les Corses. Pierre Bouby égalise, juste avant la mi-temps, sur un coup-franc direct. Aucun but ne sera marqué pendant la deuxième mi-temps, ni pendant les prolongations, et les deux équipes se départagent aux tirs au but. Le gardien Zacharie Boucher, suspendu un peu plus tôt en championnat et préféré à Geoffrey Lembet, repousse les trois tentatives adverses et permet à son équipe de se qualifier pour le tour suivant, lors duquel entrent en jeu les équipes de Ligue 1 qui ne sont pas engagées en coupe d'Europe pour la saison en cours.

Ce troisième tour offre aux Ajaïstes un déplacement à Toulouse pour y affronter le TFC, alors  de Ligue 1. Les Auxerrois se montrent à leur avantage et ouvrent le score en première mi-temps par Samed Kilic, sur une ouverture de Mouhamadou Diaw dans le dos de la défense toulousaine. Les Toulousains vont égaliser juste avant le dernier quart d'heure du temps réglementaire par Wissam Ben Yedder. Sohny Sefil, sur coup franc, redonne l'avantage aux siens. Sur le coup d'envoi, Brahim Konaté est exclu pour un deuxième carton jaune et, peu avant le coup de sifflet final, Ben Yedder permet au TFC d'obtenir les prolongations. Dominés, les Ajaïstes parviennent pourtant à marquer une troisième fois par Gaëtan Courtet, mais cela ne suffira pas, puisque Toulouse va égaliser peu avant la fin de la rencontre. C'est aux tirs au but que se joue la qualification pour les huitièmes de finale. Au cours de la séance, les Auxerrois à bout de souffle verront quatre de leurs cinq tentatives échouer, et la qualification est obtenue par les Toulousains sur le score de 3-3, 2 tirs au but à 1.

Détails des matchs

Statistiques individuelles 

Mis à jour en fin de saison.

Notes et références

Notes

Références

L'Yonne républicaine

L'Équipe

LFP.fr

Autres 

Auxerre
AJ Auxerre
Saison de l'AJ Auxerre